El término corazón puede referirse a:

Anatomía 
 Corazón, órgano principal del aparato circulatorio.
 Corazón humano, órgano en el humano, simplemente llamado corazón.
 Dedo corazón, dedo de la mano, comúnmente llamado dedo medio.

Arte y comunicaciones 
 Corazón, novela del escritor italiano Edmundo de Amicis.
 Corazón, película argentina de dirigida por Carlos Borcosque.
 Corazón, canción de Carole King.
 Corazón, canción de Hany Kauam.
 Corazón, canción de Maluma y Nego De Borel.
 Corazón FM, estación de radio chilena.
 Corazón, corazón, antiguo programa de televisión español.
 Corazón, programa de televisión español.

Geografía 
 Río Santo Corazón, curso de agua boliviano, en el departamento de Santa Cruz.
 Volcán Corazón, situado al sudoeste de Quito, Ecuador.
 Santo Corazón, localidad boliviana, en el departamento de Santa Cruz.

Otros 
 El símbolo de corazón, que se utiliza para representar el amor.
 Corazón Aquino, presidenta de Filipinas entre 1986 y 1992.
 Corazón, uno de los cuatro palos de la baraja francesa.

Véase también 
 Corazón salvaje

Enlaces externos